Die Abfahrt im Ski Alpin der Männer bei den Olympischen Winterspielen 1994 wurde am 13. Februar im Skigebiet Kvitfjell ausgetragen. Der Höhenunterschied von Start und Ziel betrug 838 Meter und war 3,035 Kilometer lang.

Olympiasieger wurde der US-Amerikaner Tommy Moe, vor Kjetil André Aamodt aus Norwegen und dem Kanadier Ed Podivinsky, der Bronze gewann.

Ergebnisse

Weblinks 

 Ergebnisse

Abfahrt (Männer)
Sportveranstaltung in Ringebu